, также известен под названием «Годзилла против Мотры: Битва за Землю» — японский фильм 1992 года; это девятнадцатый фильм о Годзилле, шестой фильм о гигантской бабочке Мотре и первый и единственный фильм о Баттре. Это первый кайдзю-фильм режиссёра Такао Окавары. Хотя в Японии фильм вышел под названием «Годзилла против Мотры», он не является ремейком одноимённой картины 1964 года.

На российском телевидении фильм шёл под названием «Возвращение динозавра», был первым фильмом о Годзилле, показанным в России.

Сюжет 
Фильм начинается с падения метеорита в Тихий океан, пробуждающего Годзиллу и осыпи, обнаружившие гигантское яйцо.

После вступительных титров действия разворачиваются в древнем храме. Молодой археолог Такуя Фудзита, похитивший золотую статую, попадает в руки полиции. Позже его бывшая жена Масако Тэдзука и премьер-министр Японии его освобождают при условии, что он должен им помочь. Такуя, Масако и секретарь Андо отправляются на остров Инфант, где находят пещеру с наскальными рисунками и астрономическими символами. Позже они обнаруживают гигантское яйцо. Масако высказывает предположение, что яйцо принадлежит динозавру, но Такуя заявляет, что яйцо слишком велико для яйца динозавра. Появляются две феи размером с дюймовочку и сообщают, что это яйцо Мотры. Феи рассказывают, что они являются Космосом Земли и поддерживают природное равновесие. Также они рассказывают о том, что двенадцать тысяч лет назад существовала высокоразвитая цивилизация. Учёные, принадлежавшие к этой цивилизации, пытались создать контроль над климатом, но эксперименты породили злобное существо Баттру. Мотре удалось одержать верх над Баттрой, но цивилизацию уничтожил потоп, а Мотра с феечками Космос укрылась в горах. Ряд катаклизмов и деятельность человека нарушили природное равновесие и Космос опасаются, что где-то пробудилась Баттра. Тем временем выясняется, что Баттра, находящаяся в личиночной стадии развития, напала на Японию и разрушает здания с помощью мощных разрядов, которые образуются в роге, находящемся на морде. Герои решают забрать яйцо и фей Космос в Японию. Яйцо грузят на платформу, которую привязывают к кораблю. Когда корабль плывёт в Филиппинском море, неожиданно появляется Годзилла. Такуя хочет отвязать платформу с яйцом, но Андо пытается его остановить. Всё же Такуя успевает отвязать платформу. Из яйца вылупляется личинка Мотры. Затем появляется личинка Баттры и три монстра начинают драться. Личинка Мотры уплывает, а Годзилла и личинка Баттры погружаются на дно, продолжают биться и падают в разлом с магмой.

Когда герои прибывают в Токио, Андо похищает Космос и отвозит их к своему боссу. Личинка Мотры приплывает в Токио, чтобы освободить Космос, и начинает разрушать здания. Масако забирает Мики Саэгусу и свою дочь. Мики с помощью телепатии улавливает голоса Космоса. Мики, Масако и её дочь встречают Такую, который забрал Космос и передают Космос личинке Мотры. Личинка Мотры уползает к Зданию Парламента, где образует вокруг себя кокон. Происходит извержение Фудзи и из кратера выходит Годзилла, который, как оказалось, плыл сюда в магме под земной корой. Мотра, претерпев метаморфоз во взрослую бабочку, освобождается из кокона. Одновременно с Мотрой Баттра тоже превращается во взрослую бабочку. В воздухе Баттра атакует Мотру, выпуская из глаз фиолетовые тепловые лучи. Мотра падает. Затем Баттра подлетает к Годзилле и атакует его. Годзилла откидывает Баттру. Мотра поднимается, подлетает к Баттре и обменивается с ней энергией, после чего они объединяются против Годзиллы. Мотра бьёт Годзиллу энергетическим разрядами, но мощная атомная энергия Годзиллы противодействует им и отталкивает Мотру. Мотра падает к колесу обозрения. Годзилла выпускает из пасти атомный луч в основание колеса обозрения. Колесо начинает падать, но Баттра хватает его и относит в сторону Годзиллы, тем самым спасая Мотру. Годзилла падает под тяжестью колеса, а Мотра и Баттра начинают обстреливать его тепловыми лучами. Годзилла встаёт, но вскоре снова падает. Мотра и Баттра берут Годзиллу и несут его по воздуху в океан. Годзилла выпускает атомный луч в Баттру. Годзилла теряет сознание. Мотра отпускает Годзиллу. Годзилла падает в океан вместе с мёртвой Баттрой.

В конце фильма действие происходит на аэродроме. Космос рассказывают, что Баттра должна была защитить Землю от метеорита, который должен будет столкнуться с Землёй в 1999 году. Теперь, когда Баттра мертва, Мотра должна будет это сделать. Феи Космос взлетают и перемещаются на Мотру; Мотра улетает в открытый космос.

Кассовые сборы 
В Японии фильм собрал 4,2 млн билетов, при этом кассовые сборы составили 2,22 млрд иен (20 млн долларов).

Примечания

Ссылки 

Фильмы по алфавиту
Фильмы 1992 года
Фильмы Японии 1992 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фантастические фильмы 1992 года
Фантастические фильмы Японии
Фильмы о Годзилле
Фильмы о Мотре
Фильмы о Токио
Фильмы о Нагое
Фильмы об Иокогаме
Фильмы Такао Окавары